Репная — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Репная, Галина Евгеньевна (род. 1946) — актриса, заслуженная артистка России.

Топоним 
 Репная — река в Челябинской области.
 Репная — река в Красноярском крае, приток Кемчуга.
 Репная — населённый пункт в Ростовской области.
 Репная — железнодорожная станция в Ростовской области.

См. также 
 Репная белянка ()